Werbiwka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Ortschaften in der Ukraine:

Oblast Charkiw:
 Werbiwka (Isjum), Dorf im Rajon Isjum

Oblast Chmelnyzkyj:
 Werbiwka (Krasyliw), Dorf im Rajon Krasyliw

Oblast Donezk:
 Werbiwka (Amwrossijiwka), Dorf im Rajon Amwrossijiwka

Oblast Iwano-Frankiwsk:
 Werbiwka (Roschnjatiw), Dorf im Rajon Roschnjatiw

Oblast Kirowohrad:
 Werbiwka (Nowoarchanhelsk), Dorf im Rajon Nowoarchanhelsk
 Werbiwka (Nowoukrajinka), Dorf im Rajon Nowoukrajinka

Oblast Lwiw:
 Werbiwka (Sambir), Dorf im Rajon Sambir

Oblast Luhansk:
 Werbiwka (Antrazyt), Dorf im Rajon Antrazyt

Oblast Riwne:
 Werbiwka (Dubrowyzja), Dorf im Rajon Dubrowyzja

Oblast Schytomyr:
 Werbiwka (Korosten), Dorf im Rajon Korosten
 Werbiwka (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel
 Werbiwka (Berdytschiw), Dorf im Rajon Berdytschiw

Oblast Ternopil:
 Werbiwka (Borschtschiw), Dorf im Rajon Borschtschiw

Oblast Tscherkassy:
 Werbiwka (Horodyschtsche), Dorf im Rajon Horodyschtsche
 Werbiwka (Kamjanka), Dorf im Rajon Kamjanka

Oblast Tschernihiw:
 Werbiwka (Bachmatsch), Dorf im Rajon Bachmatsch
 Werbiwka (Ripky), Dorf im Rajon Ripky

Oblast Winnyzja:
 Werbiwka (llinzi), Siedlung im Rajon llinzi
 Werbiwka (Lypowez), Dorf im Rajon Lypowez
 Werbiwka (Lityn), Dorf im Rajon Lityn
 Werbiwka (Oratiw), Dorf im Rajon Oratiw
 Werbiwka (Chmilnyk), Dorf im Rajon Chmilnyk
 Werbiwka (Scharhorod), Dorf im Rajon Scharhorod

Oblast Wolyn:
 Werbiwka (Ljuboml), Dorf im Rajon Ljuboml

Werbiwka ist auch der sowjetisch-ukrainische Name der heutigen Ortschaft Staroschwedske.